Can Busquets (Badalona)
 Can Busquets (Hostalric), casa al nucli urbà d'Hostalric (la Selva) 
 Can Busquets (Sant Cugat del Vallès), edifici del municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Busquets (Vallcanera), masia a Vallcanera, municipi de Sils (la Selva) estat ruïnós